Gänshof ist ein geographischer Name:

 Gänshof (Burgen), Wohnplatz der Ortsgemeinde Burgen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Gänshof (Murrhardt), Weiler des Stadtteils Kirchenkirnberg von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Gänshof (Gemeinde Albrechtsberg), Ortsteil von Albrechtsberg an der Großen Krems, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Gänshof ist ein Straßenname:

 Gänshof (Heilbronn), in der Innenstadt der kreisfreien Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Ganshof